Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Abitibi-Témiscamingue

Amos

Authier

Authier-Nord

Barraute

Béarn

Belcourt

Belleterre

Berry

Champneuf

Chazel

Clermont

Clerval

Duhamel-Ouest

Duparquet

Dupuy

Fugèreville

Gallichan

Guérin

Kipawa

La Corne

La Morandière

La Motte

La Reine

La Sarre

Laforce

Landrienne

Latulipe-et-Gaboury

Launay

Laverlochère-Angliers 

Nouvelle municipalité issue du regroupement des municipalités de village d'Angliers et de Laverlochère le .

Lorrainville

Macamic

Malartic

Moffet

Nédélec

Normétal

Notre-Dame-du-Nord

Palmarolle

Poularies

Preissac 

 

Poste #1

Rapide-Danseur

Rémigny

Rivière-Héva

Rochebaucourt

Roquemaure

Rouyn-Noranda

Saint-Bruno-de-Guigues

Saint-Dominique-du-Rosaire

Saint-Édouard-de-Fabre

Saint-Eugène-de-Guigues

Saint-Félix-de-Dalquier

Saint-Lambert

Saint-Marc-de-Figuery

Saint-Mathieu-d'Harricana

Sainte-Germaine-Boulé

Sainte-Gertrude-Manneville

Sainte-Hélène-de-Mancebourg

Senneterre (paroisse)

Senneterre (ville)

Taschereau

Témiscaming

Trécesson

Val-d'Or

Val-Saint-Gilles

Ville-Marie

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat